Фёрбю  (), на местном наречии Фе́рбе (Ferbe), в 1977–1997 годах Фёрби () — деревня в волости Вормси уезда Ляэнемаа, Эстония.

География 
Расположена в западной части острова Вормси, в 6 километрах от волостного центра — деревни Хулло. Высота над уровнем моря — 7 метров.

Территория деревни включает в себя малый остров , который находится в 4 километрах к западу от Вормси.

Из Фёрбю лесная дорога ведет к центру острова, в деревню Фелларна. У дороги находится самый своеобразный рельеф острова и уникальный для всей Эстонии биогерм — . Это овальная возвышенность, вытянутая с севера на юг; образована движением континентальных  льдов. Её протяжённость 70 метров, ширина 20 метров, высота 2,5 метра. Геологически это коралловый риф, которому более 400 миллионов лет. В числе прочего там найдены брахиоподы и трилобиты.

Вдоль побережья через деревню проходит обозначенная велосипедная дорожка Ляэне-Вормси (Западный Вормси).

Население 
В 2000 году в деревне проживали 3 человека — одна женщина и двое мужчин; эстонцами себя указали 2 человека.

По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 5 человек, из них 4 (80,0 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 14 жителей: 7 женщин и 7 мужчин; 9 человек — лица пенсионного возраста (65 лет и старше), 4  человека трудоспособного возраста (15–64 года) и один ребёнок в возрасте до 15 лет.

Численность населения деревни Фёрбю:

История 
В письменных источниках примерно 1540 года упоминается Voerbuͤ, 1565 года — Förby, 1590 года — Före By, 1598 года — Föör by, 1637 года — Vorby, Födherby; на картах 1898 года — Ферби и Фёрби.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Фёрбю.

В 1977–1997 годах деревня носила официальное название Фёрби ().

С XVI века Вормси в основном заселяли балтийские шведы. С середины XVIII века деревня Сёдербю, как и весь остров Вормси, отошла во владение барона Карла фон Штакельберга (Karl Wilhelm von Stackelberg), владельца мызы Магнусгоф. Однако в результате последовавших за этим судебных процессов между свободными шведскими крестьянами и Штакельбергами, первые в середине XIX века получили свободу от правления мызниками.

Между Фёрбю и Буссбю (Bussby, место расположения  бывшей деревни, когда-то самой большой на острове, в настоящее время входит в границы деревни Сууремыйза) находился самый большой порт острова. Отсюда в Англию везли пропсы (рудничные стойки – круглый лесоматериал хвойных пород для крепления горных выработок), в Швецию — картофель, в Финляндию — яблоки. Товар подвозили на лошадях к берегу моря, а оттуда на лодках переправляли на суда.

До Второй мировой войны в деревне насчитывалось 34 хозяйства и 195 жителей.

В 1944 году в Швецию эмигрировали 152 жителя Фёрбю.

 Фотографии из Национального архива Эстонии. Эмиграция шведов и эстонцев с острова Вормси в Швецию, 27 августа 1944 года

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэнемаа